Зелёный Бор () — село в Бурабайском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Зеленоборского сельского округа. Код КАТО — 117049100.

География 
Село расположено в северной части района, на расстоянии примерно 22 километров (по прямой) к северу от административного центра района — города Щучинск.

Абсолютная высота — 328 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +3,0°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +18,7°С. Среднемесячная температура января составляет около -14,8°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 470 мм. Основная часть осадков выпадает в период с мая по август.

Ближайшие населённые пункты: село Молбаза — на юго-западе, село Кумызынай — на северо-востоке.

История 
Село было основано в 1964 году корейцем Цой Николаем Петровичем, посланным для создания населённого пункта который должен был кормить, снабжать курортную зону Боровое — свежими овощами, мясом, яйцом.

Население 
В 1989 году население села составляло 3350 человек (из них русские — 50%).

В 1999 году население села составляло 3554 человека (1710 мужчин и 1844 женщины). По данным переписи 2009 года в селе проживало 2670 человек (1229 мужчин и 1441 женщина).

Улицы

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты, основанные в 1964 году
Населённые пункты Бурабайского района